В список включены авторы, изучающие Вьетнам и вьетнамскую культуру и пишущие на русском языке. Исследования по естественным наукам не включены.

Обучавшиеся в России вьетнамцы защитили за последние десятилетия несколько сот диссертаций на русском языке, они включены в этот список выборочно (как правило, авторы докторских диссертаций).

 Анищенко, Иван Юрьевич
 Банки и кредитно-финансовая система в процессе становления рыночной экономики во Вьетнаме 80-90-е гг. XX века. Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1999.
 Аносова, Людмила Александровна
 Становление и развитие промышленности в Демократической Республике Вьетнам (1954—1965 гг.) Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1969.
 Промышленность Демократической Республики Вьетнам (1954—1965). М.: Наука, 1973. 104 стр. 2700 экз.
 Вьетнам на пороге XXI века: Динамика и модернизация производительных сил. Ч.1. Объективные условия развития производительных сил Вьетнама. 1993. 130 стр. 100 экз. Ч.2. Основные направления модернизации производительных сил. М.: Луч, 1993. 392 стр. 120 экз.
 Развитие и модернизация производительных сил Вьетнама в 80-е-90-е годы (Проблемы и пути их решения). Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1994.
 Яскина Г. С., Аносова Л. А. Вьетнам. История, политика, экономика. М., 2000.
 Антощенко, Владимир Иванович
 Чиновничество в социальной структуре феодального Вьетнама XVII—XVIII веков. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1991.
 Традиционный Вьетнам. Сб. статей /Отв. ред. В.И.Антощенко. Вып. 1,2. М.: Изд-во ИССА при МГУ, 1993 и 1996.
 Атнашев, Вадим Рафаилович
 Литература тямов Вьетнама как отражение их религиозных воззрений. Автореф. дисс. … к. филол. н. СПб, 2001.
 Бицадзе, Андрей Андреевич
 Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса. М.: Наука, 1988. 133 стр.
 Благов Сергей Андреевич
 Каодаизм во Вьетнаме. Автореф. дисс. … к.и.н. М, 1991.
 The Cao Dai : a new religious movement / Sergei Blagov. M.: Inst. of oriental studies, 1999. 168 стр.
 Богатырева, Евгения Леонидовна
 Политика Франции во Вьетнаме 1940-1954 годы.Автореф. дисс. … к.и.н. М, 2006.
 Борисковский, Павел Иосифович, археолог (1911—1991)
 Первобытное прошлое Вьетнама. М.-Л.: Наука, 1966. 184 стр. 2200 экз.
 Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. Л.: Наука, 1971. 174 стр. 3100 экз.
 Буданов, Анатолий Гаврилович
 Государственный строй Демократической Республики Вьетнам. М., 1956. 64 стр. 20е изд., доп. М.: Госюриздат, 1958. 112 стр. 25000 экз.
 Исторические предпосылки и победа Августовской революции 1945 года во Вьетнаме. М.: Наука, 1966. 261 стр. (дсп)
 Демократическая Республика Вьетнам. Основы государственного строя. М.: Юридическая литература, 1975. 271 стр. 2500 экз.
 Социалистическая Республика Вьетнам. Конституция и законодательные акты. / Сост. А. Г. Буданов, Е. Р. Богатова. М.: Прогресс, 1988. 459 стр. 2500 экз.
 Буй Куок Хунг
 Международный экономический кризис в Азии и его влияние на народное хозяйство Вьетнама. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1999.
 Буй Лоан Тху
 Библиотечное дело и библиотековедение Вьетнама: История, современное состояние и перспективы. Автореф. дисс. … д. педагог. н. СПб, 2003.
 Буй Мань Ньи
 Поэтика вьетнамских народных лирических песен в свете русской фольклористической традиции. Автореф. дисс. … д. филол. н. СПб, 1995.
 Быстров, Игорь Сергеевич
 Классификация глаголов во вьетнамском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., 1966.
 Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В. Грамматика вьетнамского языка. Л.: Издательство ЛГУ, 1975. 227 стр. 1640 экз.
 Гордина М. В., Быстров И. С. Фонетический строй вьетнамского языка. М.: Наука, 1984. 243 стр. 800 экз.
 Васильцов-Радченко, Валентин Дмитриевич
 Социально-экономические преобразования в сельском хозяйстве ДВР. Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1968.
 Ветюков, Владимир Александрович (р.1978)
 Меч, сокрытый в глубине вод: военная традиция средневекового Вьетнама. СПб, Петербургское Востоковедение. 2005. 237 стр.
 Военное дело Вьетнама в эпоху Ле (1428—1789) по материалам «Записей о военном деле» Фан Хюи Чу: XIX в. Автореф. дисс. … к. и. н. СПб, 2008.
 Ву Дао Хунг
 Взаимосвязь самобытной культуры вьетнамского народа и его физической культуры. Автореф. дисс. … д. педагог. н. Л., 1991.
 Ву Минь Жанг
 Эволюция форм землевладения и землепользования в феодальном Вьетнаме. Автореф. дисс. … д. и. н. М., 1986.
 Гатанов, Борис Очирович (р.1927)
 Борьба вьетнамского народа за национальную независимость, демократию и мир после второй мировой войны (1945—1946 гг.). Автореф. дисс. … к. и. н. Л., 1954.
 Глазунов, Евгений Павлович
 Социалистическое преобразование частной промышленности и торговли в ДРВ. Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1975. (дсп)
 Преобразование частной промышленности и торговли во Вьетнаме. М.: Наука, 1981. 215 стр. 1200 экз.
 Социалистическая Республика Вьетнам / Отв. ред. Е. П. Глазунов. (Серия «Экономика и политика зарубежных стран социализма»). М.: Наука, 1985. 288 стр. 5300 экз.
 Глебова, Ивета Ивановна (р.1929)
 Солнцев В. М., Лекомцев Ю. К., Мхитарян Т. Т., Глебова И. И. Вьетнамский язык. М., 1960.
 Глебова И. И., Ву Данг Ат. Начальный курс вьетнамского языка. М.: Издательство ИМО, 1963. 244 стр. 3150 экз.
 Категория прилагательного в современном вьетнамском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1970.
 Гордина, Мирра Вениаминовна (р.1925)
 Основные вопросы фонетического строя вьетнамского языка. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., 1960.
 Григорьева, Нина Валерьевна
 Современная этноконфессиональная ситуация во Вьетнаме: Автореф. дис.  … к.и.н. СПб.: 2000. - 18,[1] с.: ил.; 21 см.
 Губер, Александр Андреевич (1902—1971)
 Вьетнам во время и после второй мировой войны. Стенограмма лекций… М., 1950. 39 стр. 30000 экз.
 Мужество Вьетнама. М., Наука. 1968. 97 стр. 20000 экз.
 Бомбы, пещеры, люди. (Репортаж из районов Лаоса, контролируемых патриотическим фронтом). М.: Наука, 1969. 87 стр. 9500 экз.
 Данг Ван Уи
 Оптимизация параметров морских транспортных комплексов в условиях СРВ. Автореф. дисс. … д. т. н. М., 2006.
 Данг Тхи Хиеу Ла
 Содержание и направления перехода к рыночной экономике во Вьетнаме. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1997.
 Дао Чи Ук
 Борьба с преступностью несовершеннолетних в Социалистической Республике Вьетнам. М., Наука. 1986. 142 стр.
 Уголовно-правовые основы борьбы с преступностью в СРВ. Автореф. дисс … д. ю. н. М., 1988.
 Деопик, Дега Витальевич (р.1932)
 Ранние вьетские государства. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1961.
 История Вьетнама. (Учебник). Ч.1. М.: Изд-во МГУ, 1994.
 Вьетнам: история, традиции, современность. М.: ВЛ, 2002. 550 стр.
 Доан Тхи Хыонг
 Разработка проблемы влияния научно-технической революции на развитие художественной литературы (на материале современной советской и вьетнамской литературы). Автореф. дисс. … к. филол. н. Баку, 1984.
 Пути формирования и развития социалистического реализма во вьетнамской литературе 1920—1975 годов. Автореф. дисс. … д. филол. н. Баку, 1988.
 Долматовская, Галина Евгеньевна
 Листки лунного календаря: Агрессия США во Вьетнаме и мировой экран. М.: Искусство, 1985. 241 стр.
 Мировой кинематограф и война во Вьетнаме: (Эволюция идейно-эстетических тенденций. 60-80-е годы). Автореф. дисс. … д. искусств. М., 1989.
 Ефимов, Александр Юрьевич
 Проблемы фонологической реконструкции прото-катуического языка. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1983.
 Историческая фонология южнобахнарических языков. М.: Наука, 1990. 149 стр. 500 экз.
 Зайцев, Анатолий Сафронович (р.1939)
 Полвека с Вьетнамом. Записки дипломата: 1961—2011. М.: Человек, 2020. 200 с. + 28 с. вкл.
 Зайцев, Владимир Васильевич (1953-2002)
 Этико-политическая доктрина неоконфуцианства: (Чжу Си). Автореф. дисс. … к. филос. н. М., 1981.
 Антология традиционной вьетнамской мысли. X - начало XIII в. / Сост. В. В. Зайцев, А. В. Никитин. М.: ИФ РАН, 1996.
 Зеленцов, Всеволод Алексеевич (р.1922)
 Народ Вьетнама победит. М.: Политиздат, 1966. 63 стр. 45000 экз.
 Ильинский, Михаил Михайлович
 Вьетнамский синдром: война разведок. М.: Яуза-Эксмо, 2005. 667 стр.
 Исаев, Михаил Петрович
 Галкин В. А., Исаев М. П. О медиках сражающегося Вьетнама. М.: Медицина, 1971. 92 стр. 2000 экз.
 Основные тенденции развития рабочего и национально-освободительного движения в странах Индокитая (1930—1941 гг.). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1973. (дсп)
 Исаев М. П., Чернышев А. С. Советско-вьетнамские отношения. М.: Мысль, 1975. 327 стр. 9000 экз.
 Исаев М. П., Пивоваров Я. Н. Развитие народного хозяйства Социалистической Республики Вьетнам. М.: Наука, 1980. 179 стр. 2450 экз.
 Исаев М. П., Пивоваров Я. Н. Внешняя политика Социалистической Республики Вьетнам. М.: Наука, 1983. 215 стр. 2300 экз.
 Глазунов Е. П., Исаев М. П. Страны Индокитая: Путь борьбы и свершений. М.: Мысль, 1984. 271 стр. 7000 экз.
 Современный революционный процесс в странах Индокитая: (Проблема перерастания национально-освободительных революций в социалистические). М.: Наука, 1985. 240 стр. 1750 экз.
 Исаев М. П., Чернышев А. С. История советско-вьетнамских отношений, 1917—1985. М.: Международные отношения, 1986. 300 стр. 5000 экз.
 Исаев М. П., Пивоваров Я. Н. Очерк аграрных отношений во Вьетнаме. М.: Наука, 1987. 212 стр.
 Индокитайская хроника: Вьетнам, Лаос, Кампучия: трудные дороги борьбы и созидания. М.: Политиздат, 1987. 286 стр. 50000 экз.
 Капица М. С., Исаев М. П. Мирный выбор Азии. М.: Политиздат, 1988. 350 стр. 25000 экз.
 Внешняя политика стран Индокитая. М.: Наука, 1989. 246 стр. 1350 экз.
 Кадымов, Геннадий Георгиевич (р.1929)
 Поражение колониальной политики Франции в странах Индокитая после второй мировой войны 1945—1960 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1962.
 Путь к независимости. (Антиимпериалистическая борьба народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, 1945—1965 гг.) М.: Международные отношения, 1966. 239 стр. 7000 экз.
 Конфликт в Индокитае 1964—1975 гг. (Поражение агрессивной политики США и упрочение позиций социализма на Индокитайском полуострове). Автореф. дисс. … д. и. н. М., 1978.
 Обновлённый Лаос. Киев: Политиздат, 1987. 119 стр. 6000 экз.
 Калмыкова, Ольга Львовна
 Врачевание во Вьетнаме: традиции и современность. Автореф. дисс. … к. медицинских. н. М., 1993 
 Као Дык Тиен
 Теория литературы в средней школе Вьетнама, 6-9 классы. Дисс. … д. педагог. н. М., 1992.
 Киеу Вьет Кыонг
 Влияние теории народолюбия Мэн-цзы на развитие этической и общественно-политической мысли Вьетнама. Автореф. дисс. … к. филос. н. М., ИФ РАН, 1993.
 Кнорозова, Екатерина Юрьевна (р.1960)
 «Записки о том, как тутовые посадки превращаются в синее море» Фам Динь Хо и Нгуен Ана (начало XIX в.) и вьетнамская традиционная проза малых форм. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., ЛГУ. 1988.
 Мифы и предания Вьетнама. / Пер. с вьетн. и ханваня и комм. Е. Ю. Кнорозовой. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. 208 стр. 1000 экз. (Серия «Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia»).
 Странствия в бесконечном: Вьетнамская традиционная проза малых форм / Е. Ю. Кнорозова; рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. ред. В. П. Леонов; предисл. Т. И. Виноградовой. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. 
 Кобелев, Евгений Васильевич
 Вьетнам, любовь и боль моя. М.: Наука, 1971. 154 стр. 15000 экз.
 Афонин С. Н., Кобелев Е. В. Товарищ Хо Ши Мин. М.: Политиздат, 1980. 239 стр.
 Хо Ши Мин. М.: Молодая гвардия, 1979. 365 стр. 100000 экз. 2-е изд., доп. 1983. 351 стр. 100000 экз. (Серия «Жизнь замечательных людей». Вып.593).
 Хо Ши Мин (политическая биография). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1980.
 Современный Вьетнам: реформы, обновление, модернизация (1986—1997). М., 1999. 104 стр.
 Колотов, Владимир Николаевич
 Религия и политика в истории Южного Вьетнама в 1945—1963 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. СПб., 1997.
 Сайгонские режимы: религия и политика в Южном Вьетнаме (1945-1963). СПб.: Издательство СПбГУ, 2001. 308 с.
 Институты «новых религий» как инструмент управления конфликтом // Международные процессы. 2004. №3 (6). С.96-105. https://archive.today/20121221112501/http://www.intertrends.ru/sixth/009.htm
 Религиозный фактор в управляемых локальных конфликтах: Южный Вьетнам в период колонизации и индокитайских войн: Вторая четверть XVII — третья четверть XX вв. Автореф. дисс. … д. и. н. СПб., 2006.
 Колотов В. Н. Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах: Южный Вьетнам в период колонизации и индокитайских войн (вторая четверть XVII — третья четверть XX вв.) — СПб.: НП-Принт, 2013. (684 с.)
 Конева, Ирина Вячеславовна
 Политика США по отношению к Республике Вьетнам : 1961-1963. Автореф. дисс. … к. и. н. Екатеринбург, 2006.
 Криворученко, Владимир Константинович
 Криворученко В. К., Першин В. В. В едином строю: Из истории сотрудничества ВЛКСМ и СКМ Хо Ши Мина в годы империалистической агрессии и мирного строительства во Вьетнаме (1965—1975 гг.) М.: Молодая гвардия, 1988. 199 стр.
 Лам Куаен Кыонг
 Научные основы формирования планировочной структуры улично-дорожной сети городов Вьетнама. Автореф. дисс. … д. т. н. М., 1989.
 Ле Винь Куок
 Вьетнамская поэзия 30-первой половины 60-х годов: (Становление и развитие революционной поэзии). Автореф. дисс. … д. филол. н. М., 1991.
 Ле Дык Тху
 Проблема выбора и её решение в современных советских и вьетнамских романах: Ю. Бондарев, С. Залыгин, Нгуен Кхай, Ма Ван Кханг. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1990.
 Национальная языковая личность в сравнительно-сопоставительном лингвокультурологическом описании: На материале русской и вьетнамской культур. Автореф. дисс. … д. филол. н. М., 2003.
 Ле Тхань Лыонг
 Внешнеэкономическая деятельность и её влияние на развитие экономики во Вьетнаме, 1975—1997 гг. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1998.
 Леонов, Кирилл Юрьевич
 Ранние разделы «Тоан Тхы». Рождение вьетнамского летописания. Автореф. дисс. … к. и. н. М.: МГУ, 1991.
 Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). В 8 т. Т.1. / Пер. с ханвьета К. Ю. Леонова и А. В. Никитина. М.: ВЛ, 2002. 343 стр. 800 экз. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.130, ч.1).
 Мазаев, Альберт Георгиевич (1925—1971)
 Аграрные преобразования в Демократической Республике Вьетнам (1945—1955 гг.). Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1955.
 Аграрная реформа в Демократической Республике Вьетнам. М.: ИВЛ, 1959. 146 стр. 1600 экз.
 Государственный строй Демократической Республики Вьетнам. М.: Госюриздат, 1963. 88 стр. 3000 экз.
 Мазырин, Владимир Моисеевич
 Внутриполитический кризис марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном Вьетнаме (1968—1972 гг.) Автореф. дисс. … к. и. н. М., МГУ. 1975.
 Крах марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном Вьетнаме (1965—1975). М.: Наука, 1978. 136 стр. 2000 экз.
 Вьетнамское общество и рабочий класс на рубеже 70-80-х годов. М.: Наука, 1984. 171 стр. 1700 экз.
 Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986—2006 гг.): направления, динамика, результаты. М.: Ключ-С. 2007. 335 стр.
 Маслов, Геннадий Михайлович
 Феодальный Вьетнам в XIV — начале XV вв. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1975.
 Феодальный Вьетнам, XIV — начало XV в. М., Наука. 1989. 189 стр. 1150 экз.
 Машкина, Ирина Николаевна
 Взаимоотношения Китая и Вьетнама в конце II — первой половине XIII века. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1975.
 Китай и Вьетнам (III—XIII вв.). М.: Наука, 1978. 352 стр. 2500 экз.
 Меркулова, Элеонора Аркадьевна
 Вьетнам на пути реформ: экономика и политика. М.: Научная книга, 1998. 39 стр.
 Мордвинов, Владимир Фёдорович
 См. Шилтова А. П.
 Мурашева, Галина Фёдоровна (р.1932)
 Вьетнамо-китайские отношения с XVII по XIX вв. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1970.
 Вьетнамо-китайские отношения. XVII—XIX вв. М.: Наука, 1973. 159 стр. 2400 экз.
 Муриан, Инна Фёдоровна (р.1929)
 Изобразительное искусство Социалистической Республики Вьетнам. М.: Изобразительное искусство, 1980. 231 стр.
 Мухлинов, Анатолий Иванович (р.1928)
 Происхождение и ранние этапы этнической истории вьетнамского народа. М.: Наука, 1977. 216 стр. 1500 экз.
 Мхитарян, Сурен Артёмович (1911-1988)
 Борьба вьетнамского народа за национальную независимость, демократию и мир (1945—1955 гг.). М., Издательство АН. 1957. 198 стр. 5500 экз.
 Рабочее и профсоюзное движение во Вьетнаме. М.: Профиздат, 1960. 160 стр. 3000 экз.
 Рабочий класс и национально-освободительное движение во Вьетнаме (1885—1930 гг.). М.: Наука, 1967. 296 стр. 1800 экз. (то же: дисс. … д. и. н. М., 1965)
 История Вьетнама в новейшее время (1917—1965). / Под ред. С. А. Мхитаряна. М.: Наука, 1970. 475 стр. 3600 экз.
 Подъем революционного движения в Индокитае в начале 30-х годов XX в.: (Советы Нге-тиня). М.: Наука, 1975. 320 стр. 1400 экз.
 Новая история Вьетнама. / Отв. ред. С. А. Мхитарян. М.: Наука, 1980. 717 стр. 3750 экз.
 Новейшая история Вьетнама (1965—1980). / Отв. ред. С. А. Мхитарян. М.: Наука, 1984. 424 стр. 4600 экз.
 Мхитарян С. А., Мхитарян Т. Т. Вьетнамская революция: Вопросы теории и практики. М.: Наука, 1986. 303 стр. 1850 экз.
 Мхитарян, Татьяна Тихоновна (р.1923)
 Фонетика вьетнамского языка. М.: ИВЛ, 1959. 138 стр. 1300 экз.
 Нго Динь Зао
 Организационно-экономические основы повышения эффективности промышленного производства Вьетнама на современном этапе. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1988.
 Нгуен Ань Туан
 Автоматический анализ, распознавание и синтез тональной речи (на материале вьетнамского языка). Автореф. дисс. … д. т. н. М., 1984.
 Нгуен Ван Бинь
 Торгово-экономические отношения СРВ с США и странами ЕС в конце XX — начале XXI вв. Дисс. … д. э. н. М., 2006.
 Нгуен Ван Динь
 Формирование городского жилища в СРВ на современном этапе развития страны. Автореф. дисс. … д. арх-ры. СПб, 2003.
 Нгуен Ван Чыонг
 Концепция развития морского транспорта Вьетнама в условиях рыночной экономики. Дисс. … д. э. н. СПб, 1995.
 Нгуен Вьет Выонг
 Механизмы обеспечения социальной направленности рыночных реформ во Вьетнаме. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 2006.
 Нгуен Динь Луан
 Интегративно-когнитивный подход к формированию умений общения у вьетнамских студентов-филологов: (Учебно-профессиональная сфера). М.: Творчество, 1998. 325 стр.
 Интегративно-когнитивный подход к формированию умений общения у вьетнамских студентов-филологов в учебно-профессиональной сфере. Автореф. дисс. … д. педагог. н. М., 1999.
 Нгуен Динь Хоанг
 Современное состояние и перспективы внешнеэкономических связей Вьетнама с Китаем и странами АСЕАН. М.: Эпикон, 2001. 128 стр.
 Нгуен Кхай Хоан
 Роль инвестиционной политики в процессе трансформации многоукладной экономики (опыт России, Вьетнама и Китая). М.: Ин-т экономики РАН, 2002. 139 стр.
 Нгуен Лантуат
 Традиционный театр Вьетнама. 2-е изд. Новосибирск: Горница, 1997. 162 стр.
 Нгуен Нгок Тхать
 Интернационализация хозяйственных связей экономической системы социалистической ориентации: На примере Вьетнама. Автореф. дисс. … д. э. н. Орёл, 2004.
 Нгуен Тует Минь
 Аспекты функциональной морфологии: Функционально-семантическая категория побудительности в русском и вьетнамском языках. М.: Творчество, 1999. 474 стр. (то же: дисс. … д. филол. н. М., 2000.)
 Нгуен Тхе Нгия
 Модернизация общества (Современный опыт России и Вьетнама). М., 1993. 113 стр.
 Модернизация общества. Социально-философский анализ опыта Вьетнама. Автореф. дисс. … д. филос. н. М., 1994.
 Нгуен Тхи Донг
 Подготовка библиотечно-информационных кадров во Вьетнаме. М., 2006. 231 стр.
 Государственная политика Вьетнама в области библиотечно-информационного образования. Автореф. дисс. … д. педагог. н. М., 2007.
 Нгуен Хай Ке
 Вьетнамская община на равнине Бакбо в XIX в.: Экономическая и социальная структура. Автореф. дисс. … д. и. н. М., 1996.
 Нгуен Хунг Хау
 Философское учение Чан Тхай Тонга (XIII в.). Автореф. дисс. … к. филос. н. М., 1987.
 Никитин, Андрей Витальевич
 Общественно-политические воззрения Фан Хюи Тю — вьетнамского учёного-энциклопедиста конца XVIII - начала XIX вв. Автореф. дисс. … к. филос. н. М., 1985.
 Антология традиционной вьетнамской мысли. X - начало XIII в. / Сост. В. В. Зайцев, А. В. Никитин. М.: ИФ РАН, 1996.
 Никитин А. В. Универсальные характеристики традиционной вьетнамской мысли // Универсалии восточных культур / Отв. ред. М. Т. Степанянц. М.: ВЛ РАН, 2001. 431 с. С.244-289. («История восточной философии»).
 Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). В 8 т. Т.1. / Пер. с ханвьета К. Ю. Леонова и А. В. Никитина. М., ВЛ. 2002. 343 стр. 800 экз. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.130, ч.1).
 Никулин, Николай Иванович (1931—2005)
 Творчество Нгуен Зу. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1961.
 Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. М.: Худож. лит., 1965. 119 стр. 2000 экз.
 Вьетнамская литература. Краткий очерк. (Серия «Литература Востока»). М.: Наука, 1971. 344 стр. 2300 экз.
 Национальные художественные традиции и межнациональные связи в развитии вьетнамской литературы. Автореф. дисс. … д. филол. н. М., 1974.
 Вьетнамская литература: От средних веков к новому времени, X—XIX вв. М.: Наука, 1977. 344 стр. 1300 экз.
 Переводы:
 Сказки и легенды Вьетнама. / Пер. с вьет. Н. И. Никулина, И. С. Быстрова, И. И. Глебовой. Предисл. и комм. Н. И. Никулина. М., 1970.
 Высокоученый Куинь и другие забавные истории. / Пер. с вьет. Н. И. Никулина. М.: Наука, 1974. 120 стр. 50000 экз.
 Волшебный козёл: Вьетнамские народные сказки. / Пер. с вьет. и предисл. Н. И. Никулина. М.: Худож. лит., 1976. 256 стр. 100000 экз.
 Чудесный посох: Сказки народов Вьетнама. (Для семейного чтения). / Сост., предисл., пер. Н. И. Никулина. М.: Худож. лит., 1990. 382 стр.
 Статья «Открытие Европы вьетнамцем»
 Некролог
 Новакова, Оксана Владимировна
 Колониальная политика Франции и национальное движение во Вьетнаме в 1917—1929 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1967.
 Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М.: МГУ, 1995. 270 стр. 1000 экз.
 Огнетов, Игорь Александрович (1932—2008)
 Восстание Тэй-шонов во Вьетнаме. (1771—1802). М.: ИВЛ, 1960. 107 стр. 1100 экз.
 Дивильковский С. И., Огнетов И. А. Путь к победе: Очерк борьбы за национальную независимость, единство, мир и социализм во Вьетнаме (1945—1976 гг.). М.: Политиздат, 1978. 278 стр. 15000 экз.
 На вьетнамском направлении. М.: Гуманитарий, 2007. 322 стр.
 Окунев, Олег Борисович
 Экономика Вьетнама: учебное пособие. М.: МГИМО-Ун-т, 2008. 142 стр.
 Экономика стран Индокитая: учебное пособие. М.: МГИМО-Ун-т, 2008. 142 стр.
 Панфилов, Валерий Сергеевич
 Синтаксические служебные слова во вьетнамском языке. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., 1967.
 Грамматический строй вьетнамского языка. (Серия «Orientalia»). СПб.: Петербургское востоковедение, 1993. 405 стр. 1000 экз. (то же: автореф. дисс. … д. филол. н. СПб., 1994)
 Пивоваров, Яков Нисонович
 см. Исаев М. П. (книги в соавторстве)
 Основные аспекты экономической политики партии трудящихся Вьетнама на современном этапе. Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1976. (дсп)
 Познер, Павел Владимирович (р.1945)
 История древнего Вьета в поздних (средневековых) вьетнамских хрониках. Проблемы источниковедения. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1976.
 Древний Вьетнам: Проблема летописания. М.: Наука, 1980. 184 стр. 1200 экз.
 История Вьетнама эпохи древности и раннего средневековья до X в. н. э. М.: Наука, 1994. 552 стр. 3100 экз.
 Отражение истории Вьета, основа [и] частности, составленное по велению императора (кн.1-5). / Подгот. текста, введ., комм., примеч., прил. и указ. П. В. Познера. М.: ИВ РАН, 2004. 1161 стр.
 Поляков, Алексей Борисович
 «Краткая история Вьета» как наиболее ранний памятник вьетнамской историографии. (Проблемы датировки и авторства памятника, являющегося основным источником по истории Вьетнама XI—XII вв.) Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1976.
 Краткая история Вьета (Вьет шы лыок). / Пер. с вэньяня А. Б. Полякова. М.: Наука, 1980. 288 стр. 3500 экз. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.59).
 Расторгуев, Виктор Сергеевич (р.1932)
 Государственные финансы, денежное обращение и кредит Демократической Республики Вьетнам (1945—1961 гг.). Автореф. дисс. … к. э. н. М., 1963.
 Финансы и кредит Демократической Республики Вьетнам. М.: Финансы, 1965. 135 стр. 1500 экз.
 Ремарчук Владислав Васильевич
 Ремарчук В.В. Некоторые вопросы центра и периферии в системе вьетнамского литературного языка (очерки лексики, словообразования, звукового состава). Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1974. - 27 с. 
 Рыбина, Ольга Васильевна
 Нгуен Чай как идеолог вьетнамского феодального централизованного государства. Автореф. дисс. … к. и. н. Л., 1989.
 Рябинин, Алексей Леонидович
 Рождение империи Нгуенов: Социально-политическая история Вьетнама в начале XIX в. М.: Наука, 1988. 455 стр. 1300 экз. (то же: дисс. … д. и. н. М., 1989)
 Соколов, Анатолий Алексеевич
 Зарождение и развитие вьетнамской революционной литературы в 1919—1931 гг. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1981.
 Коминтерн и Вьетнам. Подготовка вьетнамских политических кадров в коммунистических вузах СССР, 20-30-е годы: (Историко-политический очерк). М., ИВ РАН. 1998. 180 стр. 300 экз.
 Русские во Вьетнаме: очерки и путевые заметки (XIX-начало XX в.). / Сост. А. А. Соколова. М.: ВЛ, 2007. 270 стр.
 Соколовская, Наталия Ксенофонтовна
 Опыт реконструкции фонологической системы вьет-мыонгского языка. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1978.
 Соколовский, Александр Якубович
 Проблемы фонемы в изолирующих языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии: На материале китайского и вьетнамского языков. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1989.
 Очерки по вьетнамской культуре. Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 2000. 118 стр.
 Солнцев, Вадим Михайлович (1928—2000)
 Станкевич, Нонна Владимировна
 Категория определения во вьетнамском языке. (Определение к существительному). Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., 1964.
 Сюннерберг, Максим Алексеевич
 Становление и развитие первой Республики Вьетнам : 1955-1963. Автореф. дисс. … к.и.н. М, 2009
 Та Куанг Донг
 Особенности композиции и драматургии сонатного аллегро в фортепианных сонатах и концертах вьетнамских композиторов. М.: РАМ им. Гнесиных, 2003. 44 стр.
 Традиции национального вьетнамского музыкального искусства и их преломление в жанрах фортепианной сонаты и концерта. М.: РАМ им. Гнесиных, 2003. 100 стр.
 Фортепианная соната и концерты в творчестве вьетнамских композиторов: К проблеме соотношения национальных черт и европейской традиции. Автореф. дисс. … к. искусств. 2003.
 Ткачёв, Мариан Николаевич (1933—2006), переводчик
 Повелитель демонов ночи. Старинная вьетнамская проза. / Пер. М. Ткачева, послесл. Б. Л. Рифтина. М.: ХЛ, 1969.
 Нгуен Зы. Пространные записи рассказов об удивительном. / Пер. М.Ткачева. М.: ХЛ, 1974.
 Ткачёва, Наталья Владимировна
 На пути к информационному обществу в Азии: Модели интернетизации Монголии, Вьетнама, Северной Кореи: Учебное пособие. М.: ФЖ МГУ, 2000. 115 стр.
 Тюменева, Елена Ивановна
 Зарождение национально-освободительного движения во Вьетнаме и эпоха пробуждения Азии. Автореф. дисс. … к.и.н. М, 1981
 Ульянов, Марк Юрьевич (р.1966)
 Китайское восприятие Дайвьета в конце XII — начале XIII в. (опыт количественного и текстологического анализа сообщения китайского историко-географического описания). // Традиционный Вьетнам. Вып.2. М., 1996.
 Усов, Илья Викторович
 Роль троцкизма в национально-освободительной борьбе вьетнамского народа в конце 1920 - х - 1930 - е гг. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 2010.
 Фам Дык Чинь
 Экономические реформы в переходный период: Опыт Вьетнама. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 2000.
 Реформа отношений собственности: (Опыт Вьетнама). М.: Ин-т экономики, 2001. 232 стр.
 Фам Тхань Хай
 Математические методы, модели и алгоритмы повышения эффективности природоохранных мероприятий в Социалистической Республике Вьетнам. Автореф. дисс. … д. техн. н. М., 2003.
 Фан Динь Тан
 Проблема «Восток-Запад» и дальневосточная художественная культура. Киев, 1998. 310 стр.
 Фан Суан Шон
 Оптимизация модели экономического и социально-политического развития Вьетнама. Автореф. дисс. … д. полит. н. М., 1997.
 Федорин, Андрей Львович
 Вьетнамская эпиграфика как исторический источник по периоду позднего средневековья и нового времени. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1993.
 Новые данные о вьетнамском летописании. М., Восточная литература. 2008. 205 стр.
 Традиционный Вьетнам. Сб. статей /Отв. ред. А.Л.Федорин. Вып. III. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 232 стр.
 Вьетнамская хронология //Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. М.: ВЛ, 2010. С.433–530.
 История создания и бытования главного источника по древней и средневековой истории Вьетнама "Дайвьет шы ки тоан тхы" ("Полного собрания исторических записок Дайвьета") . Автореф. дисс. … д. и. н. М., 2011.
 Ха Тхи Куэ Май
 Модернизация внешнеторговых отношений Вьетнама. М., 1994. 97 стр.
 Хо Вьет Лыонг
 Гуманизация организационных форм обучения в общеобразовательных школах Вьетнама. М.: Прометей, 2002. 234 стр.
 Цветов, Петр Юрьевич
 Становление и развитие исторической науки в Демократической Республике Вьетнам (1953—1975). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1977 (дсп)
 Чан Ван Тянь
 Совершенствование организации управления промышленностью Вьетнама в переходный к социализму период. Дисс. … д. э. н. М., 1984.
 Чан Конг Хьен
 Политика индустриализации во Вьетнаме в 70-90-х гг. XX столетия. М.: Эпикон, 2000. 92 стр.
 Чан Нгуен Вьет
 Философские взгляды Нгуен Бинь Кхиема (1491-1585). Автореф. дисс. … к.филос.н.М., ИФ РАН, 1998.
 Чан Нгуен Куен
 Исторические предпосылки и этапы развития экономической реформы во Вьетнаме. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1997.
 Чан Ньо Тхин
 Творчество великого вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820) и конфуцианская концепция личности. М.: Наука, 1989. 109 стр. (то же: автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1989)
 Чан Суан Выонг
 Основные проблемы и перспективы развития вьетнамской рыночной экономики до 2010 г. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1998.
 Чан Хань
 Китайская этническая община во Вьетнаме: Проблемы и тенденции эволюции с конца XIX до конца XX вв. Автореф. дисс. … д. и. н. СПб, 1999.
 Чан Хьеп
 Отношения Вьетнама со странами АСЕАН (1967—1995 гг.). М.: Изд-во РУДН, 2002. 87 стр. (то же: автореф. дисс. … к. и. н. М., 1998)
 Чан Чонг Хуэ
 Моделирование функционирования аграрного сектора в условиях переходной экономики: На примере АПК Социалистической Республики Вьетнам. Автореф. дисс. … д. э. н. М., 1998.
 Чернышев, Альберт Сергеевич
 В соавторстве с Исаевым М. П.
 Чешков, Марат Александрович (р.1932)
Очерки истории феодального Вьетнама. (По материалам вьетнамских хроник XVIII—XIX вв.). М.: Наука, 1967.
 Чинь Гуи Куач
 Экономика Вьетнама: проблемы и стратегия развития. СПб.: Изд-во СПб ГИЭА, 1993. 219 стр.
 Актуальные проблемы макроэкономического регулирования народного хозяйства Вьетнама. Автореф. дисс. … д. э. н. СПб, 1993.
 Чинь Тхи Ким Нгок
 Лингвокультурологические основы диалога культур: На материале обучения русскому языку вьетнамцев. Дисс. … д. филол. н. М., 2000.
 Шилтова, Алла Петровна (р.1927)
 Национально-освободительное движение во Вьетнаме в период второй мировой войны и победа августовской революции. Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1958.
 Шилтова А. П., Мордвинов В. Ф. Национально-освободительное движение во Вьетнаме. М.: Изд-во ИМО, 1958. 199 стр. 5000 экз.
 Шинкарев, Владимир Николаевич
 Социальная организация тибето-бирманских народов Западного Индокитая и Северо-Восточной Индии: (По материалам второй половины XIX — первой половины XX в.). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1983.
 Кварц, кровь, одержимость: Очерки традиционного мировоззрения горных народов Южного Вьетнама. М.: ИЭА РАН, 2002. 197 стр.
 Щедров, Иван Михайлович (р.1933), журналист
 Южный Вьетнам сегодня. Режим Нго-динь-Зьема и национально-освободительное движение. (1954—1962). М.: ИВЛ, 1962. 254 стр. 5600 экз.
 Комбат 307: Репортаж из Южного Вьетнама // Кругозор. 1965. №12.
 Яскина, Галина Сергеевна, монголовед
 В соавторстве с Л. А. Аносовой, см. выше

Источники:
 Каталоги РГБ и РНБ.

 
Списки учёных
Р